Czarna Turnia – turnia w Dolinie Kościeliskiej w polskich Tatrach
 Czarna Turnia – ściana w Dolinie Strążyskiej w polskich Tatrach